{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Открытый чемпионат Китая
|-
|align = "center" | Пекин, Китай
|-
|align = "center" | 28 марта — 3 апреля 2011
|-
|align = "center" | Beijing Student University Stadium
|-
| Призовой фонд — £ 325 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 142 (Роберт Милкинс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Марк Уильямс
|-
| Чемпион 2011 — Джадд Трамп
|-
| Финалист — Марк Селби
|}

Открытый чемпионат Китая по снукеру 2011 (, также известен как 2011 Bank of Bejing China Open'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл с 28 марта по 3 апреля 2011 года в Пекине, Китай. Победителем стал Джадд Трамп, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 10:8.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 30 000
 Полуфиналисты: £ 15 000
 Четвертьфиналисты: £ 8 000
 1/8 финала: £ 5 925
 1/16 финала: £ 4 000
 4-й раунд квалификации: £ 2 200
 3-й раунд квалификации: £ 1 500
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000
 Высший брейк в квалификации: £ 400
 Общий призовой фонд: £ 325 000

Примечательные факты 

 Джимми Уайт, успешно прошедший квалификацию, был вынужден сняться с турнира из-за проблем с получением визы.
 Марк Уильямс, защищавший свой титул, в дебютном матче сделал 4 сенчури-брейка, но в конце концов уступил своему сопернику — Стивену Ли — со счётом 4:5.
 Мэттью Стивенс в матче 1/16-й против Стивена Хендри за всю игру набрал всего 9 очков.
 Суммарный возраст участников полуфиналов составил 100 лет. Дин Цзюньхуэй (24 года), Марк Селби (27 лет), Шон Мёрфи (28 лет) и Джадд Трамп (21 год).
 Джадд Трамп, победивший на China Open 2011, стал самым молодым победителем рейтингового турнира за последние 4 с половиной года.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир 

Всего в чемпионате Китая участвуют 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации.

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли с 24 по 27 февраля в Академии снукера в Шеффилде.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 140, 117, 115, 103 Курт Мэфлин
 138 Джимми Робертсон
 137 Тони Драго
 136 Стюарт Петтман
 134 Марк Кинг
 130 Бен Вулластон
 120 Доминик Дэйл
 120 Мартин Гоулд
 116, 106 Джек Лисовски
 112, 101 Дэвид Гилберт
 109 Джадд Трамп
 107 Джейми Бёрнетт
 107 Роберт Милкинс
 105 Мэттью Коуч
 105 Кен Доэрти
 102 Энтони Хэмилтон

Основной турнир 
 142, 114 Роберт Милкинс
 139, 134, 132, 131, 130, 129, 124, 102 Марк Селби
 138 Найджел Бонд
 137, 113, 104, 100 Марк Уильямс
 137 Марк Дэвис
 134, 133, 126, 120, 117 Дин Цзюньхуэй
 133, 117 Ли Хан
 130, 113, 104, 104 Джадд Трамп
 128 Барри Хокинс
 124 Нил Робертсон
 123 Ронни О'Салливан
 117 Юй Дэлу
 108 Шон Мёрфи
 107 Джон Хиггинс
 106 Джо Перри
 103 Курт Мэфлин
 101 Тянь Пэнфэй
 100 Райан Дэй
 100 Стивен Хендри

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 Данные о призовом фонде на World Snooker 
 Отчёт о квалификации на Global Snooker 
 Отчёт об основной стадии турнира на Global Snooker 

2011
2011 год в снукере